Duitsland:
Rimbach (Markt Erlbach)
Rimbach (Neder-Beieren), een plaats in de deelstaat Beieren
Rimbach (Opper-Palts), een plaats in de deelstaat Beieren
Rimbach (Odenwald), een plaats in de deelstaat Hessen

Frankrijk:
Rimbach-près-Guebwiller, een gemeente in het departement Haut-Rhin
Rimbach-près-Masevaux, een gemeente in het departement Haut-Rhin